Heufer ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Cuno Heufer (1851–1928), deutscher Architekt und Stadtbaumeister
 Klaas Heufer-Umlauf (* 1983), deutscher Fernsehmoderator